La Coupe du Brésil de football 1989 est la première édition de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . Grêmio remporte cette toute première édition face au Sport Recife.

Gérson, de l'Atlético-MG, avec 7 buts, termine meilleur buteur de la compétition.

Participants

Résultats 

Brésil
1989
Sport au Brésil en 1989